Ниже представлен спи́сок городо́в и́ли агломера́ций ми́ра по ВРП. В различных исследованиях применялась разная методология, которая основывалась, в основном, на прогнозах или приближённых оценках, в особенности для городов в странах, не входящих в состав ОЭСР.

Сноски

См. также 
 Список стран по ВВП

Примечания 

ВРП
ВРП